Мелён (фр. Melun):

 Мелён — главный город французского департамента Сена и Марна, у северной окраины леса Фонтенбло.
 Мелён (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс.

См. также 

 Мелен